1 гривня (Одна́ гри́вня) — один з номіналів грошової одиниці України — гривні. Існує в двох видах:

 1 гривня — банкнота.
 1 гривня — монета.